Johann Walther (Blanckenmüller) est un compositeur allemand du  qui a écrit de nombreux chorals luthériens.
 Johann Jakob Walther est un violoniste et compositeur allemand de la seconde moitié du  et du début du .
 Johann Gottfried Walther est un musicien allemand, tout à la fois organiste, compositeur, théoricien et lexicographe de la musique du .
 Johann Walter (ou Walther) est un peintre naturaliste strasbourgeois du